
Нико́ла — вариант имени Николай. До раскола в середине XVII в. Нико́ла — каноническая форма этого имени в Русской православной церкви (Николаями именовались только еретики и современные иноземцы), а после раскола сохраняется у старообрядцев. Как Никола́ часто передаётся французское соответствие этого имени Nicolas (также Николя́). Существует также фамилия Никола.

Носители, известные по имени 
 Никола Угодник, Николай Чудотворец, Николай Мирликийский — один из самых почитаемых христианских святых
 Никола Липенский
 Никола Можайский
 Никола I Петрович (1841—1921) — князь и король Черногории (1861—1918).
 Никола I (1448—1473) — герцог Лотарингии (с 1473 года).
 Никола II Франсуа (1609—1670) — герцог Лотарингии (в 1634 году).
 Никола Алтоманович Войнович (2-я пол. XIV века) — сербский аристократ и полководец.
 Никола Мареска Доннорсо ди Серракаприола (1790—1870) — неаполитанский государственный деятель и дипломат.
 Никола (Позднев) (1853—1934) — епископ Русской древлеправославной церкви, архиепископ Московский, Саратовский и всея России (с 1923 года).
 Никола Салос (ум. 1576) — псковский юродивый.
 Никола Фирентинац (1418—1506?) — ренессансный итальянский скульптор и архитектор.
 Никола де Кьяромонте — итальянский кардинал XIII века.
 Никола де Романис (ум. 1218) — итальянский кардинал.
 Никола ди Улиссе (XV век) — итальянский художник сиенской школы.
Никола Тесла (1856—1943) — сербский изобретатель, учёный, инженер и физик.

Фамилия 
 Никола, Давиде (род. 1973) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Никола, Линдита (род. 1965) — албанский политик.
 Никола, Лоуренс (род. 1979) — канадский хоккеист.
 Никола, Энрико де (1877—1959) — первый президент Итальянской республики (1946—1948).

Название христианских праздников 
 Никола Зимний — день смерти Николая Мирликийского — праздник Святого Николая.
 Никола Вешний — день прибытия мощей Николая в город Бари, христианский праздник.

Топонимы

Населённые пункты 
 Никола — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Никола — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Никола — населённый пункт в Иркутском районе Иркутской области.
 Никола — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Никола — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Никола — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Никола-Высока
 Никола-Гора
 Никола-Козлево
 Никола-Козлево (община)
 Никола-Корень
 Никола-Ленивец
 Никола-Ленивец (арт-парк)
 святилище Никола-Ленивец
 Никола-Ленивецкие промыслы
 Никола-Малица
 Никола-Мера
 Никола-Немощенка
 Никола-Пенье
 Никола-Пустынь
 Никола-Ухтома — село в Первомайском районе Ярославской области.
 Никола-Черенчицы
 Никола-Эдома

Гидронимы 
 Никола (река) — крупная река на острове Котельный, Якутия
 Левая Никола — приток Николы
 Правая Никола — приток Николы
 Никола-Ёль
 Никола-ключ

См. также 
 Николай (значения)
 Николо
 Сан-Никола